Чёрт и Кача () — опера чешского композитора Антонина Дворжака в 3 действиях, либретто Адольфа Венига. Первая постановка — Прага, Национальный театр, 23 ноября 1899 г.

Сюжетные мотивы Дворжак нашёл в сборнике чешских народных сказок, упорядоченном Боженой Немцовой и в пьесе-фарсе Йозефа Каэтана Масла «Чёрт на земле» (). Опера хорошо воспроизводит народных дух чешского народа, в ней переплетаются социальные, бытовые и сказочно-фольклорные мотивы.

Упрямая и языкастая Кача попадает в ад, куда её затащил чёрт Марбуэль. Но он быстро пожалел о своей «добыче»: Кача руководит им, как мужчиной, и не дает покоя никому в аду. Спасать девушку в ад спускается пастух Ирка. Он заключает с чёртом сделку: пастух забирает Качу, а нечистый должен помочь крестьянам, которые мучаются под гнетом княгини. Когда чёрт приходит по душу княгини, та с перепугу соглашается освободить крестьян от барщины. В соседней комнате Ирка прячет Качу, услышав её голос, чёрт немедленно убегает.

Музыка оперы пронизана простым народным юмором и оптимизмом. Мелодика близка к народным песням, танцевальные ритмы звучат в чешском национальном стиле. Интересным в произведении является чрезвычайная простота общения народа с нечистой силой, тогда как господа её очень боятся.

В СССР оперу впервые поставили в Перми — в Пермском театре оперы и балета (1956).

Литература 
 Гозенпуд А. А. Краткий оперный словарь. — Киев: Музыкальная Украина, 1986.

Произведения 1890-х годов
Оперы на чешском языке